Walentynów puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Walentynów, condado de Poddębice, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Walentynów, condado de Lubartów, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Walentynów, condado de Lublin, en el voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Walentynów, condado de Tomaszów Mazowiecki, en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Walentynów, condado de Lipsko, en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Walentynów, condado de Radom en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Walentynów, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).

Enlaces externos